Termenul „Erbach” se poate referi la:

 Erbach (Odenwald) in Hessen
 Erbach (Hunsrück), Rheinland-Pfalz
 Erbach (Donau) in Baden-Württemberg